Ganne ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Ganne (* 1972), französischer Künstler
 Louis Ganne (1862–1923), französischer Komponist
 Pierre Ganne (1904–1979), französischer Theologe und Philosoph

Ganne ist der Name des Flusses
 Ganne in der Gascogne

Siehe auch:
Gann